Varlaam est une variante phonétique de .
 Varlaam, métropolite de Moscou de 1511 à 1521.
 Monastère de Varlaam, en Grèce
 Varlaam (Giurgiu), localité en Roumanie